Сахно — українське прізвище. Відомі носії:
 Сахно Анатолій Іванович — український письменник.
 Сахно Анатолій ( 1968) — український кінооператор.
 Галина Кувівчак-Сахно ( 1968) — українська кінорежисерка.
 Сахно Іванна Анатоліївна ( 1997) — українська та американська акторка.
 Сахно Іван Іванович (1904–1985(?)) — український зоолог, теріолог, фундатор Зоологічного музею Луганського університету, завідувач кафедри зоології Луганського педінституту протягом 1938—1969 років.
 Сахно Микола Григорович ( 1964) — мандрівник.
 Сахно Михайло Гордійович (1905–1947) — радянський воєначальник, генерал-майор танкових військ (1943).
 Сахно Сергій Віталійович ( 1966) — український музикант, барабанщик гурту «Воплі Відоплясова», колишній учасник київського гурту «ЯЯЯ».
 Сахно Юрій Петрович ( 1954) — український політик.
 Сахно Юрій Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -хно